Nationale Delegiertenkonferenz der Kommunistischen Partei Chinas  () steht für:

Nationale Delegiertenkonferenz der Kommunistischen Partei Chinas 1985 (während des 12. Parteitags der Kommunistischen Partei) in Peking
Nationale Delegiertenkonferenz der Kommunistischen Partei Chinas 1955 (während des 7. Parteitags der Kommunistischen Partei Chinas) in Peking
den Delegiertenkongress der chinesischen Sowjetgebiete der Kommunistischen Partei Chinas (Nationale Konferenz der Sowjetdelegierten 1937)